Tsouka kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Tsoúka (ort), Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Tsoúka (bergstopp i Grekland, Grekiska fastlandet, Fthiotis, lat 38,80, long 22,35), 
 Tsoúka (bergstopp i Grekland, Västra Grekland, Nomós Achaḯas), 
 Tsoúka (bergstopp i Grekland, Peloponnesos, Lakonien), 
 Tsoúka (berg i Grekland, Västra Grekland, lat 38,48, long 21,75), 
 Tsoúka (berg i Grekland, Peloponnesos, lat 38,02, long 22,60), 
 Tsoúka (berg i Grekland, Peloponnesos, lat 37,38, long 22,33), 
 Tsoúka (berg i Grekland, Peloponnesos, lat 37,32, long 22,47), 
 Tsoúka (kulle), Peloponnesos, 
 Tsoúka (berg i Grekland, Joniska öarna), 

Robotskapade Greklandförgreningar